Crnča – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Derventa
 Donja Crnča – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Višegrad
 Gornja Crnča – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Višegrad

 Crnča – wieś w Czarnogórze, w gminie Bijelo Polje

 Crnča – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w gminie Ljubovija